Il singolare del BMW Open 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Gene Mayer ha battuto in finale Peter Elter 3-6, 6-3, 6-2, 6-1.

Teste di serie

  Peter McNamara (secondo turno)
  Gene Mayer (campione)
  Chip Hooper (quarti di finale)
  Mel Purcell (secondo turno)

 Shlomo Glickstein (quarti di finale) 
 Chris Lewis (secondo turno) 
n/a
 Stanislav Birner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1982